Rainbow Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Rainbow Island (Colorado)
 Rainbow Island (Louisiana)
 Rainbow Island (Mille Lacs County, Minnesota)
 Rainbow Island (Traverse County, Minnesota)
 Rainbow Island (Oregon)

Siehe auch:
 Rainbow Islands, ein Computerspiel aus dem Jahr 1987